Omolon, fiume della Russia siberiana nordorientale
Omolon, città nel bacino del fiume Omolon
Omolon, meteorite caduto nei pressi di Omolon